Mark Alexander Hudson – calciatore inglese
Mark Hudson – produttore discografico e musicista statunitense